Севостьяновка — название населённых пунктов в России:

 Севостьяновка — хутор в Семилукском районе Воронежской области.
 Севостьяновка — деревня в Мишкинском районе Курганской области.